Soft Machine kan syfta på
 Soft Machine – en brittisk progressiv musikgrupp
 Den mjuka maskinen – en roman av författaren William S. Burroughs, originaltitel The Soft Machine
 Soft Machine (musikalbum) – musikalbum av den svenska popgruppen Teddybears